Sean Casey – canottiere irlandese
Sean Casey – wrestler statunitense